Leopoldstadt est une ancienne commune indépendante qui a donné son nom à Leopoldstadt, le deuxième arrondissement de Vienne, en Autriche.

Article connexe 
 Arrondissements de Vienne

Quartier de Vienne (Autriche)